

Топоніми 
Місакі (Осака)
Місакі (Тіба)
Місакі (Окаяма)

Песоналії 
Місакі — японське дівоче ім'я.